Sandstorm kan henvise til:
 Sandstorm – en storm med fygende sand
 Sandstorm (komposition) – en musikalsk komposition af den finske DJ Darude.
 Sandstorm (Rasmus Seebach-sang) – en sang af den danske sanger Rasmus Seebach